Stylida kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Stylida, kommun, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Stylída, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Fthiotis,